Кыква — название населённых пунктов:

Россия 
 Кыква — деревня в Шарканском районе Удмуртской Республики.
 Кыква — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики.